REP (parfois Rep ou rep) peut faire référence à :

Droit 
 , une procédure contentieuse du droit administratif ;
 Responsabilité élargie du producteur, relativement à la gestion des déchets.

Enseignement 
 Réflexion sur l'enseignement de la philosophie ;
 Réseau d'éducation prioritaire :
 Programme Réseau d'éducation prioritaire,
 Programme Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+).

Politique 
 Rassemblement de l'Esprit public, mouvement politique français de droite actif dans les années 1960 ;
 Les Républicains, un parti politique allemand d'extrême-droite ;
 Les Républicains, un parti politique français (dont Rep. est l’abréviation non officielle).

Sciences et techniques 
 Réacteur à eau pressurisée, une filière de réacteur nucléaire ;
 Résection endoscopique de la prostate ;
 Robert Esnault-Pelterie, ingénieur aéronautique français :
 Avions REP-1 et REP-2, , et REP Type N
 Entreprise REP International ;
 Röntgen equivalent physical (symbole rep), une unité de mesure de radiations en physique et radiobiologie ;
 Restauration écologique passive, un outil permettant de limiter les interventions sur le milieu à restaurer

Autres 
  ;
 Régiment étranger de parachutistes, nom de plusieurs unités de la Légion étrangère française :  REP,  REP  et  REP ;
  ;
 Réseau écologique paneuropéen ;
 REP, pseudonyme de Miguel Repiso, dessinateur argentin ;
 Johnny Rep, footballeur néerlandais.